Pseudognaptodon är ett släkte av steklar. Pseudognaptodon ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Pseudognaptodon